Botànica
 Bellis spp.
Margaridoia anual (Bellis annua)
Margaridoia perenne (Bellis perennis)
Margaridoia silvestre (Bellis sylvestris)
 Bellium bellidioides
 Callistephus chinensis
 Valerianella locusta